est le titre de plusieurs encycliques :
 Ubi primum, encyclique de Benoît XIV publiée en 1740.
 Ubi primum, encyclique de Léon XII publiée en 1824.
 Ubi primum, encyclique de Pie IX publiée en 1849.